Ма́льхов ()

Германия 
 Мальхов — город в  земле Мекленбург — Передняя Померания
 Пригородный посёлок Мальхов — район Берлина в составе округа Панков.
 Мальхов — район Берлина в составе округа Лихтенберг